Павел Александрович Васильев:
 Васильев, Павел Александрович (1929—1990) — русский советский писатель.
 Васильев, Павел Александрович (род. 1960) — спортивный журналист, автор книг о футболе.